Угро-финските народи са общност от няколко народа в Евразия, които говорят угро-фински езици от уралското езиково семейство.

Най-многобройните угро-фински народи са унгарците (13 – 14 милиона), финландците (6 – 7 милиона), естонците (1,1 милиона) и мордовците (744 000). Първите три си имат независими държави.

Някои угро-фински народи имат автономни републики в границите на Руската федерация: карели (Република Карелия), коми (Република Коми), удмурти (Удмуртия), марийци (Марий Ел) и мордовци (Мордовия).

Народи

Митологии 
Централна идея в космологията на угро-финските народи е митът, че светът е създаден от яйце. Съществуват и митове за Млечния път, идеи относно съществуването на Световно дърво и идеята, че астеризмите представляват духове на животни. Друг централен мит от уралската космология е този за птица, плаваща върху основен океан и гмуркаща се, за да вземе земя, от която да състави света.

Източници 

Угро-фини